Kemating heißen folgende geographischen Objekte:

 Kemating bei Bad Höhenstadt, Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Kemating bei Voglarn, Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Kemating (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kemating (Isen), Ortsteil der Gemeinde Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Kemating (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Kemating (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kemating (Gemeinde Roitham), Ortschaft und Katastralgemeinde von Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kemating (Gemeinde Seewalchen), Ortschaft von Seewalchen am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kemating (Gemeinde Bergheim), Ort bei Bergheim, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Kemating (Gemeinde Göming), Ortschaft von Göming, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg